Конкуре́нция (от  — «столкновение, сбегание») — соперничество. Может означать:
 Конкуренция в биологии — соперничество организмов одного или разных видов, при котором они соревнуются за условия существования и размножения.
 Конкуренция в экономике — соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты коммерческой деятельности.
 Конкуренция в программировании, или состояние гонки, — ошибка проектирования многопоточной системы, при которой работа зависит от того, в каком порядке выполняются части кода.

См. также 
 Конкурентоспособность
 Соперничество